Томазини () — итальянская фамилия. Есть вариант написания Томмазини (). Также встречается среди словенцев ().

Известные носители

Томазини 
 Томазини, Жан (род. 1994) — словенский шахматист.
Томазини, Луиджи (1741—1808) — итальянский скрипач и композитор при дворе князя М. Эстерхази.
 Томазини, Силвира (1913—1942) — учительница, партизанка, Народный герой Югославии.

Томмазини 

  (1794—1879) — итальянский ботаник и политический деятель, мэр Триеста.

См. также 
 Шафран Томазини